Sezóna 1952/1953 byla 7. sezonou Sovětské ligy ledního hokeje. Mistrem se stal tým VVS MVO.

Nejvyšší soutěž měla rekordních 17 účastníků. Po této sezoně došlo k rozsáhlé redukci jejich počtu.

První fáze

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Finálová fáze

Finálová skupina

Skupina o 10. - 17. místo 

Sovětská liga ledního hokeje
Lední hokej v roce 1952
Lední hokej v roce 1953